Daesin-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daesin-dong, Gimcheon, stadsdel i Gimcheon, Norra Gyeongsang, 
 Daesin-dong, Daegu, stadsdel i Daegu,